Дурбах — фамилия и топоним:

 Дурбах, Николай Никитич (1858—1924) — русский архитектор.

 Дурбах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

См. также 
 Дурбан
 Дурлах